Samoanska nogometna reprezentacija je nacionalni nogometni sastav Samoe. U Samoi igra na stadionu J.S. Blatter u Apiji. Do 1997. se natjecala kao Zapadna Samoa, te je jedna od najslabijih momčadi OFC-a.

Svjetska prvenstva 
 1930. do 1990. - nije se kvalificirala
 1994. - povukla se
 1998. do 2014. - nije se kvalificirala

OFC Kup nacija 
 1973. do 1980. - nije sudjelovala
 1996. do 2008. - nije se kvalificirala
 2012. - Grupna faza natjecanja, osmo mjesto

Popis izbornika 
  Rowan Naylor (1996. – 2001.)
  Pedro Smerdon (2001. – 2002.)
  Alexander Balson & Grant Bedford (2002. – 2003.)
  Rudi Gutendorf (2003. – 2004.)
  David Brand (2004. – 2007.)
  Pailasi Saumani (2007. – 2011.)
  Tunoa Lui (2011. – 2012.)
  Jez Teague (2012. – 2012./2013.)
  Furkaa Asov (2012./2013. - ?)

Sastav 

Nogometne reprezentacije
Šport na Samoi